Slagmark har flere betydninger:

 Slagmark – det område, mark, hvor et slag i en krig udkæmpes.
 Slagmark (tidsskrift) – et tidsskrift i Aarhus der henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, sociologer, politologer, litterater og andre med interesse for den vestlige idéhistorie.
 Slagmark 2005 – slagmark konkurrence, var det første show fra Dansk Wrestling.